Штатслига 1959/1960 () — 49-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 29 августа 1959 года и закончился 18 июня 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1959/1960 на rsssf.com 
 Сезон 1959/1960 на сайте austriasoccer.at 

1959/1960
Спорт в Австрии в 1959 году
Спорт в Австрии в 1960 году
Австрия
Австрия